Grünsee kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Lago Verde (sjö i Italien, Trentino-Alto Adige), Bolzano,

Österrike 

 Grünsee (sjö i Österrike, Steiermark), 
 Grünsee (sjö i Österrike, Salzburg), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar